Каюм Закирович Заббаров (07.03.1920 — 14.01.1996) — командир расчета 76-мм пушки 629-го стрелкового полка сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 7 марта 1920 года в деревне Татарский Агайбаш, Лаишевского района Республики Татарстан. Татарин по национальности. Окончил 4 класса. Трудился на Казанском авиационном заводе.

В 1942 году был призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. К лету 1943 года сержант Заббаров воевал заряжающим в артиллерийском расчете 76-мм орудия 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. В августе отличился в бою при прорыве обороны противника у деревни Починок в Смоленской области. Был награждён медалью «За отвагу», вскоре стал командиром расчета.

30 апреля 1944 года у населенного пункта Серкизов сержант Заббаров, командуя бойцами, при отражении контратаки противника умело организовал ведение огня прямой наводкой, расстреливая врага в упор. В результате противник был отброшен на исходные рубежи, оставив на поле боя убитыми и ранеными до 60 солдат.

Приказом командира 134-й стрелковой дивизии от 6 мая 1944 года сержант Заббаров Каюм Закирович награждён орденом Славы 3-й степени.

14 января 1945 года при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла близ населенного пункта Коханув сержант Заббаров вместе с расчетом прямой наводкой поразил 4 пулеметные точки и свыше 10 солдат. 16 января в боях за город Радом метким огнём уничтожил 5 огневых точек и до взвода вражеской пехоты.

Приказом от 6 марта 1945 года сержант Заббаров Каюм Закирович награждён орденом Славы 2-й степени.

24 апреля 1945 года в боях за населенный пункт Альт-Мадлитц сержант Заббаров подавил с расчетом 3 пулеметные точки и 2 орудия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с захватчиками сержант Заббаров Каюм Закирович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1946 году старшина Заббаров был демобилизован. Вернулся на родину.

Жил в городе Казань. Служил стрелком железнодорожной охраны, затем поступил работать на Казанский механический завод компрессорщиком. Скончался 14 января 1996 года. Похоронен на кладбище села Державино Лаишевского района.

Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, в том числе «За отвагу».

В селе Державино имя Заббарова носит центральная улица села. К 65-летию Победы на улице Заббарова у дома 39а, была открыта мемориальная доска.

Литература 
 Исмагилов И. Герои татарского народа. Казань, 2006
 
 Хакимов М., Сафаров М. Татары. Воины. Труженики. Патриоты. Москва, 2006

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные в Татарстане